Hausmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Axel Hausmann
 Franz von Hausmann

Robotskapade auktorsförkortningar